T11 ou T-11 peut faire référence à :

Astronautique 
 Soyouz T-11, une mission spatiale soviétique.

Informatique 
 DEC T-11, un microprocesseur conçu par Digital Equipment Corporation.

Sciences 
Anatomie
 T11, onzième vertèbre thoracique dans la colonne vertébrale ;
 T11, onzième nerf spinal thoracique.

Médecine
 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé, d’après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Simca-Gordini T11, une Formule 1 du constructeur français Simca-Gordini.

Transport

Aéronautique 
 Thorp T-11, un avion d’école et de tourisme américain.

Métro 
 ligne T11 du métro de Stockholm.

Routes et autoroutes 
  Autoroute espagnole T-11 reliant Tarragone à Reus en Catalogne ;
  Route territoriale 11 reliant Borgo à Bastia en Corse.

Train 
 T11 ex-Prusse, locomotive.

Tramway 
 ligne T11 Express du tramway d'Île-de-France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres